Picht ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Wilhelm Picht (1773–1857), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Carlo Septimus Picht (1887–1954), Offizier und Biograf
 Edith Picht-Axenfeld (1914–2001), deutsche Cembalistin
 Ferdinand Picht (1807–1850), deutscher Mediziner
 Georg Picht (1913–1982), deutscher Religionsphilosoph, Pädagoge und Theologe
 Helga Picht (* 1934), deutsche Koreanistin
 Johann Gottlieb Picht (1736–1810), deutscher lutherischer Geistlicher und Reformer 
 
 Oskar Picht (1871–1945), deutscher Erfinder der Blindenschreibmaschine
 Peter Picht (* 1979), deutscher Jurist
 Robert Picht (1937–2008), deutscher Soziologe und Romanist
 Walter Picht (1900–1962), deutscher Richter
 Werner Picht (1887–1965), deutscher Soziologe und Schriftsteller